Aleksiej Pawłowicz Panfiłow – radziecki wojskowy, generał porucznik, szef wywiadu wojskowego GRU
 Gleb Anatoljewicz Panfiłow – rosyjski reżyser i scenarzysta filmowy 
 Iwan Wasiljewicz Panfiłow – radziecki wojskowy, generał-major gwardii
 Żarkent – dawniej Panfiłow, miasto w Kazachstanie